Курку́ма цедоария, Цитварный корень, Зедоария, Куркума цитварная, Белая куркума () — вид однодольных многолетних травянистых растений рода Куркума семейства .

Растение происходит из Индии и Индонезии. В Европу попало от арабов примерно в VI веке. В настоящее время в качестве специи используется крайне редко, в большинстве случаев в современной западной кухне заменено имбирём.

Культивируется в Южном Китае, в Индии, на острове Ява и в Таиланде.

Высота растения достигает 1,5 метра и выше. Листья длиной до 80 см имеют фиолетово-коричневые прожилки, отходящие от осевой жилки. 
Прицветники ярко-розовые. Ароматные цветки  на соцветиях, отходящих прямо от корневища ещё до образования листьев.

Сбор корневищ проводят с двухлетних растений.  
Корень размером с голубиное яйцо или грецкий орех имеет грушевидную форму. 
В кулинарии используется в виде маленьких кусочков (не в виде порошка), обладающих слабым камфарным ароматом и горько-жгучим вкусом. Применяется в производстве ликёров, служит заменой куркумы длинной.

Эфирное масло, получаемое из высушенных корней, используется в парфюмерии и в качестве добавки для горьких тоников.

Синонимы

 
 
 
  nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
 
 
  nom. illeg.

Литература

Примечания

Ссылки 

Имбирные
Флора Азии
Пряности
Овощи